Tomasz Wójtowicz (1953–2022) – polski siatkarz.
 Tomasz Wójtowicz (1939–1998) – polski duchowny.